Irion ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Briggs Irion (1833–1903), US-amerikanischer Politiker
 Carl Irion (1878–1962), deutscher Ingenieur und Rennfahrer
 Christoph Irion (* 1964), deutscher Journalist und Chefredakteur des Reutlinger General-Anzeigers
 Heinrich Irion (* 1939), Schweizer Architekt
 Johnny Irion (* 1969), US-amerikanischer Musiker
 Robert Anderson Irion (1804–1861), US-amerikanischer Politiker
 Robin Irion (* 1990), deutscher Biathlet
 Wolf Irion (1909–1981), deutscher Architekt

Irion bezeichnet außerdem:
 Irion County, einen Bezirk im US-Bundesstaat Texas